Бешар:

 Бешар — город на западе Алжира, административный центр вилайета Бешар
 Бешар — вилайет (провинция) в западной части Алжира